Перачи има више значења:

 Перачи (Урике), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Перачи (Уруачи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику